

Toponyme 
 Sérée, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Bentayou-Sérée ;
 Bentayou-Sérée, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homophone 
 Gérard Serée, un artiste peintre et graveur français.

Homonymie de toponyme